Sphärizität bezeichnet grundsätzlich, wie stark oder ob ein Objekt sphärisch ist.

 Sphärizität (Geologie): eine Kenngröße, wie gut ein Körper die Gestalt einer Kugel approximiert.
 Sphärizität (Statistik): In der Statistik heißt eine n-variate Population sphärisch, wenn alle Varianzen übereinstimmen und die Korrelationen verschwinden, was mit dem Bartlett-Test auf Sphärizität überprüft werden kann.
 Sphärizität (Graphentheorie): die minimale Dimension n, damit ein Graph als Schnitt-Graph einer Familie kongruenter Sphären in  dargestellt werden kann.
 Sphärizität (Algebra): Eine algebraische G-Varietät X (zu einer Gruppe G) heißt sphärisch, falls eine Borelsche Untergruppe von G auf X operiert und einen dichten Orbit hat. 
 Sphärizität (Teilchenphysik): eine Kenngröße bei Beschleunigerexperimenten, wie gut die geometrische Form von Kollisionsereignissen der Gestalt einer Kugel entspricht.